Bandeirante é um distrito do município brasileiro de Mariana, no interior do estado de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 764 habitantes, sendo 390 homens e 374 mulheres, possuindo um total de 418 domicílios particulares. 

Foi criado pela lei provincial nº 209, de 7 de abril de 1841, então com o nome de São Sebastião. Pela lei estadual nº 843, de 7 de setembro de 1923, passou a ter sua denominação atual.

Ver também 
 Lista de distritos de Mariana

Ligações externas 
 

Distritos de Mariana